Tamo puede referirse a:

 Tamo: nombre chino de Bodhidharma, monje de origen indio, vigésimo octavo patriarca del budismo; 
 Tamo o paja: producto de la trilla de cereales o la pelusa que se desprende del lino, del algodón o de la lana; 
 Tamo: localidad en el estado de Arkansas en Estados Unidos; o
 Siglas para Trasplante Autólogo de Médula ósea: TAMO.